Сордариевые:

 Сордариевые — семейство грибов-аскомицетов (Ascomycota) порядка Sordariales из группы пиреномицетов.
 Сордариевые — порядок аскомицетовых грибов класса Sordariomycetes.